Ниже представлен список главных тренеров национальной сборной Турции по футболу, их статистика и достижения в сборной.

Турецкая футбольная федерация была основана 1 января 1923 года и в том же году стала членом ФИФА. Первый официальный международный матч сборная Турции провела 26 октября 1923 года против Румынии. Первым тренером сборной Турции стал Али Сами Ен, основатель спортивного клуба «Галатасарай». За всю историю сборной Турции у неё было 60 главных тренера, среди которых было 19 иностранных специалистов. Также один раз сборной руководил исполняющий обязанности главного тренера.

Самыми успешными тренерами сборной являются Шенол Гюнеш и Фатих Терим. Под руководством Гюнеша в 2002 году сборная выиграла бронзовые медали чемпионата мира, а также заняла третье место на Кубке конфедераций в 2003 году. Тренер Фатих Терим выиграл с командой бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. Он также является рекордсменом по числу матчей — 134. За четыре периода работы Терима сборная одержала 69 побед и потерпела 32 поражения.

Действующим главным тренером сборной с 20 сентября 2021 года является Штефан Кунц.

Список тренеров 
Условные обозначения:

 ОИ — летние Олимпийские игры
 ЧМ — чемпионат мира
 ЧЕ — чемпионат Европы
 КК — Кубок конфедераций
 ЛН — Лига наций УЕФА

Рекорды 
 Наибольшее количество матчей: 134 — Фатих Терим
 Наибольшее количество побед: 69 — Фатих Терим
 Наибольшее количество ничей: 33 — Фатих Терим
 Наибольшее количество поражений: 32 — Фатих Терим

Примечания

Ссылки 
 Список тренеров сборной на сайте tff.org
 Статистика тренеров сборной на сайте eu-football.info

Сборная Турции по футболу
Т